Михаи́л Александрович Литва́к (5 декабря 1927, Бердичев, Украинская ССР — 30 января 2013, Москва) — советский и российский кинопродюсер.

Биография 
В 1949 г. окончил экономический факультет ВГИКа. Работал начальником районного отдела кинофикации в Сороках (Молдавская ССР), зам. начальника производства Московского завода киноаппаратуры, директором картин на к/с им. Горького, начальником производственного отдела Госкино.

В 1970—1975 гг. — зам. директора к/с «Союзмультфильм», в 1975—1986 гг. — директор Первого ТО к/с им. Горького. Преподавал во ВГИКе и на ВКСР курс «Организация, планирование и финансирование кинопроизводства». С 1986 г. — директор студии «Глобус» к/с им. Горького (ныне — при Международном фонде развития кино и телевидения для детей и юношества «Фонд Ролана Быкова»).

С 1972 года, более 20 лет, читал курс лекций «Организация кинопроизводства» на Высших курсах сценаристов и режиссёров..

Умер 30 января 2013 года в Москве в Боткинской больнице.

Фильмография

Актёр 
  — Адам и превращение Евы

Продюсер 

  — На семи ветрах
  — Если ты прав
  — Свой крест
  — Униженные и оскорблённые (СССР, Швейцария, Италия)
  — Доминус
  — Система «Ниппель»
  — Божья тварь
  — Безумная Лори
  — Мементо мори
  — Алиса и букинист
  — Увидеть Париж и умереть (совм. с Р. Ибрагимбековым)
  — Завещание Сталина (совм. с А. Безугловым)
  — Неравненная (Украина)
  — Всё вокруг засыпано снегом (Россия, Узбекистан)
  — Барханов и его телохранитель
  — Маленькая принцесса (совм. с М. Зильберманом)
  — Семья (Азербайджан), (совм. с Р. Ибрагимбековым, С. Аббасовым)
  — Артист и мастер изображения (совм. с В. Железниковым, В. Лонским)
  — Русский бунт (Россия, Франция) (совм. с И. Толстуновым, М. Зильберманом, И. Бортниковым)
  — Сверчок за очагом (совм. с В. Железниковым, Д. Руденко, И. Пантелеевым)
  — С ног на голову (телевизионный, совм. с В. Железниковым)
  — Игры мотыльков (совм. с В. Железниковым)
  — Последний уик-энд (совм. с В. Железниковым, Л. Литваком)
  — Херувим (телесериал) (совм. с М.Тодоровской)
  — Дом на английской набережной (совм. с В. Железниковым)
  — Мой бедный Марат (телевизионный, совм. с В. Железниковым)
  — Похороните меня за плинтусом (совм. с Л. Литваком)
  — Чучело 2 (совм. с В. Железниковым, Л. Литваком)
  — Печорин (совм. с В. Железниковым, Л. Литваком)

Примечания

Ссылки 
 Михаил Литвак на сайте Кино СССР.

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Молдавская ССР
Преподаватели ВГИК
Персоналии:Союзмультфильм
Актёры России
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров